Biodegradació, procés biològic per part d'organismes vius 
 Pena de degradació o cerimònia de degradació, ritual de degradar una persona i el seu càrrec, eclesiàstic o de la noblesa
 Degradació o descomposició química, degradació de compostos químics
 Degradació (telecomunicacions), pèrdua de qualitat d'un senyal electrònic
 Degradació elegant, en enginyeria, la degradació gradual d'una màquina
 Degradació ambiental, en ecologia, dany a l'ecosistema i pèrdua de biodiversitat
 Degradació (maquinari), en anglès: Fault-tolerant system, en informàtica, tolerància a les falles en un sistema que permet que aquest continuï funcionant